Stora Kringsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Kringsjön, Skåne, sjö i Östra Göinge kommun,  (7,73 ha)
Stora Kringsjön, Närke, sjö i Hallsbergs kommun,  (33,8 ha)

Se även
Kringsjön, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn